Cinema
 The Reef (1999)
 The Reef (2010)

Desambiguações de cinema